Příjmení Haupt nese více různých osobností: 

 František Haupt (1909–1936) – český cyklista a motocyklový závodník
 Jakub Haupt (1883–1962) – československý politik
 Zoe Hauptová (1929–2012) – česká slavistka, paleoslovenistka a vysokoškolská pedagožka
 Zygmunt Haupt (1907–1975) – polský spisovatel a malíř

Externí odkazy